Sorbey (Moza) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Sorbey (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia